6K oder 6 K steht für:
 China Railways 6K, chinesische Elektrolokomotiven von Kawasaki Heavy Industries und Mitsubishi Electric
 6K-Klinikverbund, Krankenhausverbund in Schleswig-Holstein
 6K Music, Sublabel des niederländischen Musiklabels Armada Music 

Fahrzeug-Modellreihenbezeichnung bei Seat-Modellen
 Seat Cordoba Typ 6K, siehe Seat_Cordoba #Cordoba (Typ 6K GP01, 1999–2002)
 Seat Ibiza Typ 6K, siehe Seat Ibiza #Ibiza (6K, 1993–1999)

Luftverkehr:
 IATA-Code der ehemaligen Fluggesellschaft Asian Spirit; jetzt AirAsia Zest
 Inter Airlines (IATA-Code), ehemalige deutsch-türkische Charterfluggesellschaft
 Grumman F9F-6K, eine Variante des Jagdbombers Grumman F-9/F-9 Cougar
 Xian H-6K, Variante des unter russischer Lizenz gebauten chinesischen Jagdbombers Xian H-6

VI K (sprich: sechs K) steht für:
 Stammlager VI K (326), deutsches Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg
 Sächsische VI K, Schmalspurdampflokomotivengattung der Sächsischen Staatseisenbahnen

Siehe auch:
 K6 (Begriffsklärung)
 4K (Begriffsklärung)

6K